Песенный репертуар Александра Кальянова составляют композиции, написанные другими авторами.

Список песен

Примечания 

Кальянов, Александр
Александр Кальянов